Auto Esporte Clube, società calcistica brasiliana con sede a Manaus (Amazonas).

 Auto Esporte Clube, società calcistica brasiliana con sede a João Pessoa (Paraíba).
 Auto Esporte Clube, società calcistica brasiliana con sede a Recife (Pernambuco).
 Auto Esporte Clube, società calcistica brasiliana con sede a Teresina (Piauí).